Eres (Alejandro Fernández)
 Eres (Shakira)